Bennhausen este o comună din landul Renania-Palatinat, Germania.

Administrație

Demografie

Note

Comune din Renania-Palatinat